Ahlfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ahlfeld (1892–1982), deutscher Bergbauingenieur und Geologe

 Marianne Ahlfeld-Heymann (1905–2003), deutsch-israelische Holzbildhauerin

Siehe auch:
 Alfeld